Alain Gillot-Pétré (1950-1999), présentateur TV français.
 Benoît Pétré (?-), réalisateur, scénariste et acteur français.
 Olivier Grenouilleau (1962-), anciennement Pétré-Grenouilleau, historien français.

Divers 
 Lycée agricole de Luçon-Pétré en Vendée.

Lien externe 
 
Patronyme français